Ngalla, un village du Cameroun dans la commune d'Akonolinga
Ngalla, un village du Cameroun dans la commune de Kobdombo
Ngalla, un village du Cameroun dans la commune de Widikum-Boffe.

Voir aussi